Clevenger ist der Familienname folgender Personen:

 Cliff Clevenger (1885–1960), US-amerikanischer Politiker
 Craig Clevenger (* 1964), US-amerikanischer Schriftsteller
 Dale Clevenger (1940–2022), US-amerikanischer Hornist
 Raymond F. Clevenger (1926–2016), US-amerikanischer Politiker
 Shobal Vail Clevenger (1812–1843), US-amerikanischer Bildhauer
 Tex Clevenger (1932–2019), US-amerikanischer Baseballspieler